Nevraphes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Nevraphes ingår i familjen glattbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Glattbaggar
Nevraphes